Лебло́н () — французьке прізвище, поширене переважно у Франції, Канаді, Бельгії та інших франкомовних країнах. Походить від французького слова «blond» — «блондин».

 Жан-Батіст Александр Леблон (; 1679—1719) — французький архітектор і майстер садово-паркової архітектури.
 Маріус-Арі Леблон () — колективний літературний псевдонім, під яким творили французькі письменники  Жорж Атена (1880—1953) і Еме Мерло (1877—1958).

Французькі прізвища